Ballykelly (Londonderry), een plaats in Noord-Ierland
Ballykelly (Wexford), een plaats in de Ierse republiek